Four Hands ist der Titel folgender Filme:
 Four Hands (2014), Film des taiwanesischen Regisseurs You-Ning Lee
 Internationaler Titel des deutschen Psychothrillers Die Vierhändige aus dem Jahr 2017